Лееб (нім. Leeb) — німецьке прізвище.

Відомі носії:

Вільгельм Йозеф Франц Ріттер фон Лееб (5 вересня 1876, Ландсберг-ам-Лех — 29 квітня 1956,  Фюссен) — німецький воєначальник часів Третього Рейху, генерал-фельдмаршал (1940) Вермахту, ріттер (лицар). Кавалер Лицарського хреста Залізного хреста.
Еміль Лееб (7 червня 1881, Пассау — 8 вересня 1969, Мюнхен) — німецький офіцер, останнім удостоєний звання генерал артилерії. Кавалер Лицарського хреста Хреста Воєнних заслуг з мечами.
Том Лееб — французький актор, співак і комік. Представник Франції на «Євробаченні-2020». 

Німецькі прізвища